Oberzell ist der Ortsname von:

 Oberzell (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Oberzell (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Oberzell (Hitzhofen), Ortsteil der Gemeinde Hitzhofen, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Oberzell (Osterzell), Ortsteil der Gemeinde Osterzell, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberzell (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Oberzell (Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Reichenau, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Oberzell (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Oberzell (Sinntal), Ortsteil der Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Oberzell (Zell am Main), Ortsteil des Marktes Zell am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Kloster Oberzell in Zell am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Oberzell (Oberpfalz), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Zell (Oberpfalz) im Regierungsbezirk Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Obernzell